Schlump steht für:

 Schlump, ein Ortsteil in Hamburg-Eimsbüttel
 U-Bahnhof Schlump, ein U-Bahnhof in Hamburg-Eimsbüttel
 Schlump (Roman), ein Roman von Hans Herbert Grimm (1928)

Schlump ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Schlump (* 1928), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Schlumpf